Curaçao est une île de la mer des Caraïbes ;
 Curaçao désigne également une nuance de la couleur bleue ;
 Le curaçao est une liqueur, le plus souvent de couleur bleue, qui sert dans la composition de cocktails colorés.